Чарли () — американская фантастическая драма 1968 года, режиссёр Ральф Нельсон
 Чарли () — французский короткометражный фильм 1985 года, режиссёр Флоренс Штраусс
 Чарли () — голландский фильм 1986 года, режиссёр Тео ван Гог
 Чарли () — американский боевик 1989 года, режиссёр Джек Бендер
 Чарли () — американская драма 2002 года, режиссёр Адам Томас Андерегг
 Чарли () — британский боевик 2004 года, режиссёр Малкольм Нидс
 Чарли () — американская драма 2007 года, режиссёр Сальваторе Интерланди
 Чарли () — французская драма 2007 года, режиссёр Изильд Ле Беско
 Чарли () — американский короткометражный фильм 2011 года, режиссёр Филипп Тимель
 Чарли () — австралийский фантастический фильм 2012 года, режиссёр Томас Мольнар
 Чарли () — канадская криминальная драма 2012 года, режиссёр Роб Бир
 Чарли () — турецкий комедийный телесериал 1999 года, режиссёр Дурул Тайлан
 Чарли — российский комедийный телесериал 2014 года, режиссёр Дмитрий Лактионов
 Чарли () — британский мультфильм 1965 года, режиссёр Алан Болл

Топоним 
 Чарли — село, Кукморский район, Татарстан, Россия

См. также 
  — ряд одноимённых ураганов.